De Olympische Spelen
Special Olympics, een organisatie die sport organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking
Special Olympic World Games, "Olympische Spelen" voor deze groep
Great Olympics, een Ghanese voetbalclub uit de hoofdstad Accra
Top Gear Winter Olympics, een aflevering van het Britse autoprogramma Top Gear

Zie ook
 Olympic (doorverwijspagina)